Ґізель — прізвище німецького походження.

 Венедикт Ґізель — монах Красногорського православного монастиря поблизу Києва, співзасновник Сокілецького православного монастиря
 Інокентій Ґізель — український православний діяч, вчений-богослов, філософ, історик, архімандрит Києво-Печерського монастиря.

Німецькі прізвища